Ганнес Вольф (нар. 1981) — німецький футбольний тренер.
 Ганнес Вольф (нар. 1999) — австрійський футболіст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок